Doppio senso – in linguistica, parola o frase che può avere due interpretazioni
 Doppio senso – nei trasporti, un tipo di senso di marcia
 Doppio senso – in enigmistica, tipo di schema enigmistico